Champvans hace referencia a varios artículos:

 Champvans (Jura), comuna francesa del departamento de Jura.
 Champvans (Alto Saona), comuna de la Alto Saona.
 Champvans-les-Moulins, comuna de Doubs.